Kattholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kattholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Kattholmen, Ingå, Nyland,

Se även
Katholm

Robotskapade Finlandförgreningar